Adriana Prieto puede hacer referencia a las siguientes mujeres:
 Adriana Prieto (1950-1974), actriz brasileña.
 Adriana Prieto (n.1983), actriz venezolana.

Además, como autora de nombres científicos, puede referirse a:
 Adriana Prieto (n.1968), botánica (abreviatura: Adr.Prieto).